Zichy Ferenc (1701–1783) püspök, főispán
Zichy Ferenc (1749–1812) főispán, főpohárnokmester
Zichy Ferenc (1774–1861) főispán, valóságos belső titkos tanácsos
Zichy Ferenc (1811–1900) tárnokmester, főrend, főispán, politikus, diplomata
Zichy Ferenc (1925–2001) erdőmérnök, tüzérzászlós, máltai lovag
Zichy-Ferraris Ferenc (1777–1839) főispán

Ferenc